Navarrai Péter (1068 körül–1104) navarrai és aragón királyi herceg, I. Pérer néven Navarra és Aragónia királya, V. Sancho navarrai és aragón király fia
Navarrai Péter (1366–1412) navarrai királyi herceg, Mortain grófja, II. (Gonosz) Károly navarrai király másodszülött fia
Navarrai Péter (1449–1490) navarrai királyi herceg, Navarra régense, Vannes bíboros püspöke, I. (Aragóniai) Eleonóra navarrai királynő másodszülött fia